Sacasa ist der Familienname folgender Personen:

 Gregorio Juárez Sacasa (1800–1879), nicaraguanischer Politiker und Mitglied der Regierungsjunta
 Juan Bautista Sacasa (1874–1946), Präsident von Nicaragua

 Silvestre Selva Sacasa, nicaraguanischer Politiker und 1845 „Director Supremo“ des Landes